HGK steht als Abkürzung für:
 Häfen und Güterverkehr Köln AG, ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Köln 
 Handels- und Gewerbekammer
 Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel
 HGK Luzern, ehemalige Hochschule für Gestaltung und Kunst in Luzern
 Humboldt-Gymnasium Karlsruhe, allgemeinbildendes Gymnasium in der Nordweststadt Karlsruhes 

Abkürzung